Armitano ist der Familienname folgender Personen:

 Mathilde Armitano (* 1997), französische Tennisspielerin
 Pablo Armitano (1924–1998), venezolanischer Trompeter, Militärkapellmeister und Musikpädagoge